Füßbach  ist ein geographischer Name in der Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg: 

 Füßbach (Kupferzell), Ortsteil
 Füßbach (Kupfer), linker Zufluss der Kupfer bei Füßbach

Siehe auch:

 Feßbach
 Fußbach